«Thank You for the Venom» — второй сингл группы My Chemical Romance из альбома Three Cheers for Sweet Revenge.

Список композиций 
 Все песни написаны My Chemical Romance, кроме указанных случаев.

Чарты

История издания

Примечания

Ссылки 
 

Синглы My Chemical Romance
Песни 2004 года
Синглы Reprise Records
Эмо-песни